Desa Siwal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Siwal (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 110,78), Jawa Tengah, 
 Desa Siwal (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 110,60), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar